La jardineria col·lectiva és la pràctica de la jardineria en grup. La diferència més important entre el jardí comunitari i el jardí col·lectiu és el treball en grup vers un objectiu comú i dirigit. Aquest objectiu pot ser la seguretat alimentària, la inserció social, la teràpia, la millora de l'ambient de la comunitat, etc.

El jardí és generalment dirigit per un cap jardiner o jardiner animador sostingut per un equip d'ajut-jardiner. Els treballs del jardí són efectuats per l'equip de jardiners i per voluntaris. Aquests poden provenir d'organismes comunitaris, de famílies o d'agrupaments socials de tota mena. Els voluntaris reben generalment una part de les collites del jardí.

Vegeu també 
 Permacultura
 Jardineria urbana
 Veganisme
 Agricultura urbana

Enllaços externs 
 Regroupement des jardins collectifs du Québec
 Projecte dels jardins sobre teulades al Quebec 

Collectiva